Cynodon može označavati:
 Cynodon (Animalia), rod riba iz porodice Cynodontidae
 Cynodon (Plantae), biljni rod iz porodice trava